Il toponimo Stroiești può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Stroiești, comune della Moldavia nel distretto di Rîbnița in Transnistria

Romania
Stroiești, comune del distretto di Suceava